Jacob Larsson (né le  à Ljungby, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Jacob Larsson est formé par l'IF Troja-Ljungby. Il fait ses débuts professionnels avec le Frölunda HC en SHL pendant la saison 2014-2015 après avoir fait ses classes avec les équipes de jeunes. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Ducks d'Anaheim.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks face aux Stars de Dallas.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| Frölunda HC U20|| J20 SuperElit|| 13|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015|| Frölunda HC U20|| J20 SuperElit|| 30|| 8|| 11|| 19|| 49|| 8|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|2014-2015|| Frölunda HC|| SHL|| 20|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Frölunda HC|| SHL|| 47|| 5|| 9|| 14|| 10|| 16|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2015-2016 || Gulls de San Diego|| LAH || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017|| Frölunda HC|| SHL||29 || 1 || 4 || 5 || 16 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Gulls de San Diego|| LAH ||4 || 0 || 2 || 2 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego ||LAH ||50 ||3 ||13 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||22 ||0 ||5 ||5 ||10 ||16 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
|2018-2019 || Ducks d'Anaheim ||LNH || 49|| 0|| 5|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Ducks d'Anaheim ||LNH || 60|| 2|| 9|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego ||LAH || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 46 || 1 || 6 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kristianstads IK || Hockeyallsvenskan || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|  2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Gulls de San Diego ||LAH || 55|| 2|| 13|| 15|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

| 165 || 3 || 21 || 24 || 46 ||-|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| Suède U17 || align=left|Défi mondial -17 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 4|| align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 5 ||0 || 3 || 3 || 0 ||align=left| place

|-
| 2016 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align=left| place

Références 

Naissance à Ljungby
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en avril 1997
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Frölunda Indians
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim